

Cucina 
 Torta beca – dolce italiano tradizionale del Trentino

Persone 
 Andon Beça (1879-1944) – politico albanese
 Georgeta Beca (...) – ex schermitrice rumena
 József Beca (1929-2011) – allenatore di calcio e calciatore sovietico di origine ungherese, dal 1991 cittadino ucraino

Pagine correlate 
 Beka